Татья́на О́сипова:
 Осипова, Татьяна Андреевна (род. 1987) — казахстанская лыжница.
 Осипова, Татьяна Семёновна (род. 1949) — бывшая советская диссидентка, программист и правозащитник.